Cohors II Thracum ist die Bezeichnung mehrerer Auxiliareinheiten des römischen Heeres:

 Cohors II Thracum (Aegyptus): durch Militärdiplome von 86 bis 206 belegt und in den Provinzen Iudaea und Aegyptus stationiert.
 Cohors II Thracum (Britannia): durch Diplome von 65 bis 178 belegt und in den Provinzen Germania, Britannia und Noricum stationiert.
 Cohors II Thracum (Syria): durch Diplome von 88 bis 93 belegt und in der Provinz Syria stationiert.

 Cohors II Thracum Syriaca: durch Diplome von 91 bis 156/157 belegt und in der Provinz Syria stationiert.

 Cohors II Augusta Thracum: durch Diplome von 99 bis 193 belegt und in den Provinzen Galatia et Cappadocia und Pannonia inferior stationiert.
 Cohors II Gemella Thracum: durch Inschriften belegt und in der Provinz Numidia stationiert.